Kefersteinia cirrata är en ringmaskart som först beskrevs av Wilhelm Moritz Keferstein 1862.  Kefersteinia cirrata ingår i släktet Kefersteinia och familjen Hesionidae. Utöver nominatformen finns också underarten K. c. hibernica.

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
cirrata